''Не следует путать с другой деревней Американского Самоа с названием .
Аоа () — деревня в Американском Самоа, на острове Тутуила. Население — 855 чел. (по переписи 2010 года).

Население 
Население деревни стабильно растёт, что видно по результатам переписей, изложенным ниже.

География 
Аоа находится на северо-востоке острова Тутуила, на берегу океана, возле кораллового рифа.

Климат — тропический, очень тёплый круглый год, с большим количеством осадков.

Через деревню протекает речка, служащая источником пресной воды.

Примечания 

Населённые пункты Американского Самоа